Grace Kelly eller Grace av Monaco kan syfta på:

Grace Kelly (1929-1982), amerikansk skådespelerska och furstinna av Monaco
Grace Kelly (musiker), född 1992, amerikansk jazzsaxofonist och sångerska
Grace Kelly (sång) – en sång av Mika
Grace of Monaco – en film från 2014
9341 Gracekelly – en asteroid i huvudbältet